Pečice so lahko eno izmed naslednjih naselij:

Slovenija 

 Pečice, Občina Brežice
 Pečice, Občina Litija

Češka 

 Pečice, Příbramski okraj